Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1951 года прошёл 3 — 4 февраля в Эскильстуне (Швеция). В нём приняли участие 10 спортсменок из 3 стран.

Результаты

Призёры на дистанциях

Итоговое положение 

* падение на дистанции

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1951 года
Международные спортивные соревнования в Эскильстуне